Traffic (együttes), brit rockegyüttes
 Traffic (Traffic-album), a Traffic együttes 1968-as albuma
 Traffic (ABC-album), az ABC együttes 2008-as albuma
 Traffic (film), Steven Soderbergh rendező Oscar-díjas filmje